Trnka může být:

 trnka obecná (též slivoň trnka, slivoň trnitá) – dřevina, keř, z čeledě růžovité (Rosaceae)
 trnka (plod) – plod keře trnky obecné
 Trnky - brnky – český humoristický časopis

příjmení osob

 viz Trnka (příjmení)